Dionys Mascolo (1916 - ) est un auteur français.
Gianni Mascolo (1940-) est un chanteur italien.
Jean Mascolo, dit Outa, né le  à Paris, est un réalisateur et éditeur français.
Joseph Mascolo ( à West Hartford - 2016) est un acteur américain et un vétéran du soap opera

Le  est l'arrière de la culasse des canons anciens amovible.

Homonymie de patronyme